MXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Rodolfo Sanchez Taboada, Mexicali, Messico